Thorndike ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Thorndike (1909–1979), deutscher Dokumentarfilmer
 Andrew Thorndike (Generaldirektor) (1878–1950), deutscher Generaldirektor
 Annelie Thorndike (1925–2012), deutsche Dokumentarfilmerin
 Ashley Horace Thorndike (1871–1933), amerikanischer Shakespeare-Forscher und Hochschullehrer

 Frances Thorndike, Geburtsname von Elizabeth Frances Cope (1902–1982), amerikanische Mathematikerin
 Lynn Thorndike (1882–1965), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Russell Thorndike (1885–1972), britischer Schauspieler
 Sybil Thorndike (1882–1976), britische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thorndike (Maine)
 Thorndike (Massachusetts)

Siehe auch:
 Thorndike-Nomogramm